Пользинген () — коммуна в Германии, в земле Бавария.

Подчиняется административному округу Средняя Франкония. Входит в состав района Вайссенбург-Гунценхаузен. Население составляет 1970 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 33,87 км². Официальный код — 09 5 77 162.

Коммуна подразделяется на 4 сельских округа.

Население 
 общины составляет  чел.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии